

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a .

Mondiali 
  Oro a Unione Sovietica 1957.
  Oro a Stati Uniti 1962.
  Argento a Svezia 1963.
  Argento a Austria 1967.
  Bronzo a Norvegia 1958.
  Bronzo a Finlandia 1965.

Altri progetti

Collegamenti esterni